De Beeckman (geslacht)
Andries Beeckman, Nederlands kunstschilder
Isaac Beeckman, Nederlandse natuurkundige, ingenieur en meteoroloog
Jacob Beeckman, rector van de Latijnse school in Rotterdam
Elias Beeckman, Nederlands  militair in de Hollandse Oorlog

Elias Beeckmankazerne, voormalige legerkazerne in Ede

Zie ook 
 Beekman (doorverwijspagina)
 Beckman (doorverwijspagina)